Најкориснији играч фајнал фора Евролиге () годишња је награда коју Евролига у кошарци додељује играчу који је приказао најбољу игру током фајнал фора овог такмичења и сматра се најпрестижнијим појединачним признањем у европској професионалној клупској кошарци. Први пут је додељена у сезони 1987/88, када је и одигран први фајнал-фор. У периоду од 1958. до 1987. године уместо најкориснијег играча именован је најбољи стрелац финала.

Троструки добитници ове награде били су Тони Кукоч и Василис Спанулис, а двоструки Дејан Бодирога, Димитрис Дијамантидис и Василије Мицић. Уобичајено је да награда припадне најбољем играчу тима освајача Евролиге, али је било и два изузетка (сезоне 1992/93. и 1993/94). У пет наврата је исти играч те сезоне освајао и награду за најкориснијег играча свих претходних фаза такмичења (Димитрис Дијамантидис у сез. 2010/11, Василис Спанулис у сез. 2012/13, Нандо де Коло у сез. 2015/16, Лука Дончић у сез. 2017/18. и Василије Мицић у сез. 2020/21).

Досадашњи добитници

Успешност

По добитницима

По клубовима добитника

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Званичан Јутуб канал

Појединачне награде Евролиге у кошарци